Makowsky est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme 
  (1833-1908), botaniste et géologue autrichien ;  
  (né en 1956), homme d'affaires immobilier américain ;  
 Constantin Makovski ou Makowsky, peintre russe, né à Moscou le  et mort à Saint-Pétersbourg le  ;  
 Elena Luksch-Makowsky (1878-1967), artiste peintre russe ;
 Gene Makowsky (né en 1973), joueur de football et homme politique canadien ;  
  (né en 1948), mathématicien suisse ;  
 Lucas Makowsky (né en 1987), patineur de vitesse canadien.

Homonymie de patronyme